Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2003, classée en catégorie Tier I, se dispute du 3 au .

Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Lindsay Davenport, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lindsay Davenport et Lisa Raymond.

Faits marquants 

L'épreuve de simple voit s'imposer la favorite Kim Clijsters, finaliste malheureuse en 2001. À la conclusion, elle dispose en deux sets de Lindsay Davenport, enregistrant là le premier de ses deux succès dans cette compétition, avant celui de 2005.

La tenante du titre, Daniela Hantuchová, est éliminée au  par la Sud-Africaine Amanda Coetzer.

Lindsay Davenport et Lisa Raymond remportent le double dames, comme en 1994 et 1995.

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2003)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2003 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2003
Indian Wells
Sport en Californie en 2003
Tennis aux États-Unis en 2003
Tennis en mars 2003